Abduktion (von lat. abductio ‚Wegführen‘) steht für:

 Abduktion, eine logische Schlussfolgerungsweise
 Abduktion (Physiologie), das Abspreizen eines Körperteils
 Entführung durch Außerirdische (engl. alien abduction), eine „Nahbegegnung der vierten Art“ in der Ufologie

Filme
 Abduction (1975) Victim or Fugitive, Thriller (Joseph Zito)
 Entführt und gepeinigt (1995), OT: Abducted II: The Reunion (Boon Collins)
 Abduction: The Megumi Yokota Story, Dokumentation, 2005, USA
 The Abduction (1996), Fernsehfilm mit Victoria Principal und Robert Hays

Siehe auch: